De BE Circuit Final 2009 was het afsluitende toernooi van het BE Circuit van het seizoen 2008/09. Het toernooi werd gehouden op 5 en 6 juni en werd net als de voorgaande editie in de Nederlandse stad Assen georganiseerd.

Uitslagen

Mannen enkel

Groep 1

Groep 2

Finale

Vrouwen enkel

Groep 1

Groep 2

Finale

Mannen dubbel

Vrouwen dubbel

Gemengd dubbel 

Badmintonwedstrijd
Badminton in Nederland
Badminton in 2009
Sportevenement in Assen